Emmanuel de Margerie ist der Name folgender Personen:

* Emmanuel de Margerie (Geograph) (1862–1953), französischer Geograph
 Emmanuel de Margerie (Diplomat) (1924–1991), französischer Diplomat